Bocskai:
 Ștefan Bocskai
 Castelul Bocskai din Aghireșu

Nume de familie din Transilvania